Сергей Кочубей:
 Кочубей, Сергей Викторович (1820—1880) — граф, с 1831 года — князь. Статский советник (1854) из рода Кочубеев. 
 Кочубей, Сергей Михайлович (1896—1960) — оперный певец.